Amerikai Egyesült Államok
 Emerald (Nebraska)
 Emerald (Pennsylvania)
 Emerald (Texas)
 Emerald (Washington)
 Emerald (statisztikai település, Wisconsin)
 Emerald (város, Wisconsin)

 Ausztrália
 Emerald (Queensland)
 Emerald (Új-Dél-Wales)
 Emerald (Victoria)

 Kanada
 Emerald (Prince Edward-sziget)

Zene
 Emerald (Alan Stivell-album)
 Emerald (Dar Williams-album)
 Emerald, ohiói együttes
 Emerald, Thin Lizzy-dal